Art Moderne peut désigner
 L'Art moderne, une période de l'histoire de l'art
 Art moderne, un jeu de société créé par Reiner Knizia